Bergerac steht für:
 Bergerac, Stadt im Département Dordogne, Frankreich
 Arrondissement Bergerac, Arrondissement in Frankreich
 Bergerac (Wein), Weinbaugebiet in Frankreich
 Bergerac, Originaltitel von Jim Bergerac ermittelt, britische Fernsehserie (1981–1991)

Bergerac ist der Familienname folgender Personen:
 Cyrano de Bergerac (1619–1655), französischer Schriftsteller
 Jacques Bergerac (1927–2014), französischer Schauspieler